Всеобщие выборы в Эквадоре проходили 3 июня 1956 года. В результате победу одержал Камило Понсе Энрикес от Народного альянса, в который входили Эквадорская консервативная партия, Социал-христианская партия и Эквадорское националистическое революционное действие, опередив Рауля Клементе Уэрта от Национального демократического фронта, в который входили Эквадорская радикальная либеральная партия, Эквадорская социалистическая партия и Коммунистическая партия Эквадора лишь на 0,4 %. Камило Понсе Энрикес вступипл в должность 1 сентября 1956 года.

Избирательная кампания 
Выборы 1956 года проходили в соответствии с Конституцией 1946 года. Они положили начало политической эре под названием «Веласкиусмо», благодаря преобладанию и доминированию на политической сцене Веласко Ибарры.

Избирательная кампания 1956 года имела особое демократическое значение, потому что в ней кандидат от правых сил пришёл на пост президента республики после 64 лет существования либеральных, просоциалистических и популистских режимов, хотя и благодаря поддержке Веласко Ибарры, который был министром его правительства и канцлером.

Камило Понсе Энрикес, Рауль Клементе Уэрта, Карлос Гевара Морено, Хосе Рикардо Чирибога Вильягомес участвовали в президентских выборах при поддержке независимых либералов и социалистов, а также президента Веласко Ибарры и веласкистов в качестве тактического разделения голосов либералов. Это были последние выборы с независимым кандидатом.

Результаты

Президентские выборы 
Камило Понсе Энрикес победил, получив 178 424 голоса; Рауль Клементе Уэрта получил — 175 378 голосов; Карлос Гевара Морено — 149 935, а Хосе Рикардо Чирибога — 110 686 голосов. Эусебио Масиас, независимый кандидат, который не смог получить законный статус для легализации своей кандидатуры, получил только 469 голосов. Камило Понсе Энрикес вступил на пост президента Эквадора 1 сентября 1956 года.

Примечания 

Эквадор
Выборы в Эквадоре
1956 год в Эквадоре
Июнь 1956 года